3-й выпуск Тура Норвегии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Норвегии. Гонка прошла с 15 по 19 мая 2013 года в рамках Европейского тура UCI 2013. Победу одержал норвежский велогонщик Эдвальд Боассон Хаген из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 20 команд: 5 команд категории UCI ProTeam, 7 проконтинентальных и 8 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 156 гонщиков. До финиша доехали 120 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 5 этапов общей протяжённостью 899,9 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Тур Норвегии 2013 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2013 год в велоспорте
Спорт в Норвегии в 2013 году
Май 2013 года